Ngái – Gruppo etnico vietnamita
Ngai – Dio della religione di alcune tribù del Kenya